Перкайон ( — «место засады») — топоним в России чукотского происхождения.

 Перкайон — полуостров на северном побережье Чукотки,  юго-западнее полуострова Аачим, омывается Восточно-Сибирским морем.
 Перкайон — мыс, на входе в бухту Нольде Восточно-Сибирского моря, северная точка полуострова Перкайон.
 Перкайон — сопки, северо-восточнее Шелагского хребта, в центра полуострова Перкайон.

Примечания